Davidiella (halfvleugeligen), geslacht van witte vliegen
Davidiella (kevers), geslacht van boktorren
Davidiella (schimmels), geslacht van schimmels uit de familie Davidiellaceae